Initié peut désigner :
 quelqu'un qui a reçu une initiation, processus par lequel il acquiert un statut social ou spirituel plus élevé (en religion, ésotérisme, etc.) ;
 quelqu'un qui a suivi un enseignement (initiation aux arts, initiation à l'informatique, etc.) ;
 dans le langage de la bourse et des investissements, un délit d'initié prouvé est une transaction illégale.

Voir aussi